Eryngium juresianum är en flockblommig växtart som först beskrevs av José María Laínz Ribalaygua, och fick sitt nu gällande namn av José María Laínz Ribalaygua. Eryngium juresianum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
juresianum